Bitwa pod Amba Alagi (1895) – bitwa stoczona pomiędzy wojskami Abisynii i Włoch w roku 1895
 Bitwa pod Amba Alagi (1941) – bitwa stoczona pomiędzy wojskami brytyjskimi i sprzymierzonymi a wojskami włoskimi w roku 1941